Dornholzhausen (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Dornholzhausen (stadsdeel), een stadsdeel in van de Duitse stad Bad Homburg vor der Höhe.
Dornholzhausen (Langgöns), een woonwijk in de  de Duitse deelstaat Hessen
Dörnholzhausen, een plaats annex stadsdeel in de Duitse deelstaat Hessen